Poros peut désigner :
 Poros, d'après Platon, le fils de la déesse Métis ;
 Poros, une île grecque située dans le golfe Saronique ;
 dème de Poros, une subdivision administrative grecque comprenant entre autres l'île de Poros ;
 Poros, une petite ville de l'île grecque de Céphalonie ;
 Poros ou Porus, un roi indien du  vaincu par Alexandre le Grand ;
 Poros, un fleuve de la Terre du Milieu, univers de fiction créé par J. R. R. Tolkien.